Pettendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pettendorfer (1858–1945), deutscher Fotograf
 Johannes Pettendorfer (1480–1533), deutscher Geistlicher